Abendstraße bzw. Abendstrasse steht für:
 Abendstrasse (Bern), siehe Liste der Kulturgüter in Bern/Bümpliz-Oberbottigen
 Abendstraße (Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Neue Neustadt
 Abendstraße (Wanzleben-Börde), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wanzleben-Börde